Ломовка — топоним.

Населённые пункты 
 Ломовка — село в Башкортостане.
 Ломовка — хутор в Фатежском районе Курской области.
 Ломовка — посёлок в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Ломовка — село в Кулебакском районе Нижегородской области.
 Ломовка — село в Лунинском районе Пензенской области.
 Ломовка — посёлок в Лысьвенском районе Пермского края.
 Ломовка — село в Пестравском районе Самарской области.
 Ломовка — деревня в Аткарском районе Саратовской области.
 Ломовка — село в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Ломовка — деревня в Верхнеуслонском районе Татарстана.
 Ломовка — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Ломовка — село в Богородицком районе Тульской области.
 Ломовка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Ломовка — бывшее село, ныне — часть г. Днепра.

Реки 
 Ломовка (верхний приток Мокши) — в Пензенской области, левый приток Мокши, впадает в 532 км от устья.
 Ломовка (нижний приток Мокши) — в Мордовии, левый приток Мокши, впадает в 231 км от устья.
 Ломовка (приток Медведицы) — в Волгоградской области.
 Ломовка (приток Чёрной) — в Гайнском районе Пермского края.
 Ломовка (приток Немыда) — в Чердынском районе Пермского края, приток Немыда.
 Ломовка (приток Барды) — в Пермском крае.
 Ломовка (приток Тёши) — в Нижегородской области.
 Ломовка (приток Большой Бизи) — в Пермском крае.
 Ломовка (приток Сылвы) — в Свердловской области.
 Ломовка (приток Салды) — в Свердловской области.
 Ломовка (приток Каслей-Кадады) — в Ульяновской области.
 Ломовка (приток Пелетьмы) — в Пензенской области.